Абдурахма́н Танбури́ Самарканди́ — букв. Абдурахман Танбурец Самаркандский () — выступавший под данным псевдонимом известный певец шашмакома, певший на таджикском языке.

Биография 
Родился в 1850 году в Самарканде, умер вероятно там же, в 1898 или 1900 году.

В трактате «Рисолаи Шашмаком» 1896 года, есть информация о Абдурахмане Танбури Самарканди. Там он указывается как известный и хороший певец, умеющий играть на музыкальных инструментах, и окончивший музыкальное образование в Бухаре. Его учителями являлись Ахмад Даниш и Кары Карамат Дилкаш Танбури. Пел в основным песни в жанре шашмаком, сочинял музыку для своих песен, пел различные газели известных поэтов, часть своих песен написал по своим газелям.

Литература 
 Донишномаи Шашмақом./Зери  таҳрири Олимов К., Абдувалиев А., Азизӣ Ф., Раҷабов А., Ҳакимов Н. -  Душанбе, 2009. - ISBN 978-99947-49-13-3. С. 16
 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷилди I (АБАЙ — КАЛИМ). Душанбе, 1988
Певцы и певицы Российской империи
Певцы и певицы Узбекистана
Певцы и певицы Таджикистана
Деятели культуры и искусства Узбекских ханств